Ната́ша Джейн Ри́чардсон (; 11 мая 1963 года, Лондон, Великобритания — 18 марта 2009 года, Нью-Йорк, США) — английская актриса. Представительница династии Редгрейвов, дочь Ванессы Редгрейв и режиссёра Тони Ричардсона, внучка Майкла Редгрейва и Рэйчел Кемпсон.

Ричардсон наиболее известна по ролям в фильмах «Готика» (1986), «» (1988), «История служанки» (1990), «Нелл» (1994), «Ловушка для родителей» (1998), «Госпожа горничная» (2002) и «Белая графиня» (2005).

Она выиграла премии «Тони», «Драма Деск» и премию Внешнего общества критиков за роль Салли Боулз в Бродвейском возрождении мюзикла «Кабаре» 1998 года.

Биография 
Наташа Джейн Ричардсон родилась 11 мая 1963 года в Лондоне (Англия) в семье актрисы Ванессы Редгрейв (род. 1937) и режиссёра Тони Ричардсона (1928—1991). Она внучка сэра Майкла Редгрейва и Рэйчел Кемпсон, леди Редгрейв. Её родители развелись в 1967 году после 5 лет брака. У неё были родная младшая сестра, актриса Джоэли Ричардсон (род. 1965), единокровная сестра — Кэтрин Гримонд и младший единоутробный брат — режиссёр и сценарист  (род. 1969).

Начала сниматься в кино, будучи ребёнком. Дебют в кино — эпизодическая роль в фильме «Атака лёгкой кавалерии» (1968, реж. Тони Ричардсон).

Первый сценический опыт получила в роли Хелены в шекспировском «Сне в летнюю ночь» и в роли Офелии в «Гамлете». Переломным для её карьеры стал 1986 год, когда она получила роль Нины в чеховской «Чайке».

В 1980-е годы Наташа Ричардсон снялась в нескольких телевизионных фильмах, таких как «Готика», «Месяц в деревне» и «История служанки».

В 1994 году Ричардсон получила звание лучшей актрисы на Международном кинофестивале в Карловых Варах за роль в фильме «Вдовья гора». В том же году она снялась в фильме «Нелл» вместе с Джоди Фостер и будущим мужем, Лиамом Нисоном. В 1998 году Наташа исполнила роль Элизабет Джеймс в семейной комедии «Ловушка для родителей». Она также сыграла в таких фильмах, как «Английский цирюльник», «Стены Челси», «Проснувшись в Рино», «Госпожа горничная», «Безумие», «Белая графиня» и «Вечер». 

Ее последним появлением на экране стала роль директрисы школы для девочек в комедии «Оторва». В последнюю неделю января 2009 года она записала свою закадровую роль жены альпиниста Джорджа Мэллори, который исчез во время восхождения на Эверест во время экспедиции 1924 года, в документальном фильме «Самый дикий сон». Режиссер Энтони Геффен назвал мучительным просмотр фильма после ее смерти.

Личная жизнь 
В 1990—1992 годы была замужем за продюсером .

С 3 июля 1994 года и до своей смерти, Ричардсон была замужем за актёром Лиамом Нисоном, от которого у неё было два сына — Майкл Ричард Антонио Ричардсон (при рождении Нисон; род. 22.06.1995) и Дэниел Джек Нисон (род. 27.08.1996).

Крёстная мать двоих приёмных детей актрисы Мии Фэрроу.

Ричардсон помогла собрать миллионы долларов на борьбу со СПИДом, ее отец Тони Ричардсон умер от этой болезни в 1991 году. Она получила награду от фонда amfAR за мужество в ноябре 2000 года.

Будучи заядлой курильщицей, Ричардсон откровенно критиковала запрет на курение в ресторанах Нью-Йорка.

20 октября 2018 года было сообщено, что старший сын Ричардсон, 23-летний Майкл, сменил свою фамилию с Нисон на Ричардсон в память о погибшей девять лет назад матери.

Травма и смерть 
16 марта 2009 года Ричардсон получила черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте Мон-Трамблан в Квебеке. Как сообщили представители горнолыжного курорта, она каталась без шлема на трассе для новичков и после падения не получила видимых повреждений. Ричардсон отказалась от медицинской помощи. Через какое-то время состояние актрисы резко ухудшилось, она впала в кому и была доставлена в монреальский госпиталь Sacré-Coeur.

18 марта семья Ричардсон приняла решение отключить её от системы обеспечения жизнедеятельности, так как по оценкам врачей наступила смерть мозга, и поддержание жизни было бессмысленным. По мнению врачей, её смерть удалось бы предотвратить, если бы актриса вовремя обратилась за медицинской помощью.

Тело Ричардсон было перевезено в Нью-Йорк, чтобы с актрисой могла проститься семья. Госпиталь Lenox Hill посетили её муж, мать и сыновья — 12-летний Дэниэл и 13-летний Майкл.

Позже было объявлено, что семья актрисы приняла решение предоставить органы Ричардсон для трансплантации нуждающимся.

Похоронена рядом со своей бабушкой, актрисой Рэйчел Кемпсон (1910—2003).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Великобритании
Редгрейв (семья)
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Жертвы несчастного случая
Умершие от внутримозгового кровоизлияния
Похороненные в штате Нью-Йорк
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую женскую роль в мюзикле